Font del Bou (Bigues), font al terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Font del Bou (urbanització), urbanització al terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Font del Bou (Barruera), font de l'aigua mineral Boí
 Font del Bou (Figuerola del Camp), font al terme municipal de Figuerola del Camp, a l'Alt Camp
 Torrent de la Font del Bou, torrent del Maresme